Why Are You OK è il quinto album in studio del gruppo indie rock statunitense Band of Horses, pubblicato nel 2016.

Tracce

Collegamenti esterni